San Ildefonso kan syfta på:

 Palacio Real de La Granja de San Ildefonso – ett av det spanska kungahusets residens

Geografi

Filippinerna
 San Ildefonso – kommun i Bulacan

Guatemala 

 Municipio de San Ildefonso Ixtahuacan, kommun i Departamento de Huehuetenango
 Ixtahuacán, kommunhuvudort, Departamento de Huehuetenango,

Mexiko 

 San Ildefonso Villa Alta (kommun), kommun i Oaxaca
 San Ildefonso Villa Alta (kommunhuvudort), Oaxaca, 
 San Ildefonso, Ixtlahuaca, 
 Hueyotlipan (kommunhuvudort), Tlaxcala, 
 San Ildefonso, Acambay de Ruíz Castañeda, 
 San Ildefonso, Villa de Allende, 
 San Ildefonso, Michoacán de Ocampo, Zinapécuaro,

Spanien 

 Real Sitio de San Ildefonso (kommun i Spanien), kommun i Provincia de Segovia
 San Ildefonso, Spanien, Kastilien och Leon, Provincia de Segovia,